Questa voce contiene la lista degli episodi della serie animata Pinky and the Brain, trasmessi negli Stati Uniti dal settembre 1995 al settembre 1998 su The WB e in Italia su Raidue.

Prima stagione 
La prima stagione di Pinky and the Brain è andata in onda dal 9 settembre 1995 al 12 maggio 1996.

Seconda stagione 
La seconda stagione di Pinky and the Brain è andata in onda dal 7 settembre 1996 al 17 maggio 1997.

Terza stagione 
La terza stagione di Pinky and the Brain è andata in onda dall'8 settembre 1997 al 16 maggio 1998.

Quarta stagione 
La quarta stagione di Pinky and the Brain è andata in onda dal 14 settembre al 14 novembre 1998.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Pinky and the Brain
Animaniacs